Demonstrationswettbewerb Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1984.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan der Damen auf der ITF Homepage

Tennis-Dameneinzel
1984
Tennisturnier in Los Angeles
Tennisturnier 1984